Daucus parviflorus är en flockblommig växtart som beskrevs av René Louiche Desfontaines. Daucus parviflorus ingår i släktet morötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Morötter
parviflorus